Peacock (angl. páv) může znamenat:

příjmení
 Annette Peacock (* 1941) – americká hudebnice a skladatelka
 Arthur Peacocke (1924–2006) – britský anglikánský teolog a biochemik
 Gary Peacock (1935–2020) – americký jazzový kontrabasista, hudební skladatel a pedagog
 George Peacock (1791–1858) – anglický matematik a překladatel

jiný význam
 Peacock (hvězda) viz Alfa Pavonis
 Třída Peacock – hlídkové lodi britského námořnictva
 Peacock – píseň americké zpěvačky Katy Perry
 Peacock (streamovací služba) – streamovací služba společnosti NBCUniversal

Externí odkazy